Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 1999 – dziesiąta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach od 4 do 6 marca w Otepää.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

1999